Serie A1 1979-1980 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A1 1979-1980 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A1 1979-1980 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile